FFP, Ffp och ffp kan avse: 

 FFP – en typ av andningsskydd, se Filtering facepiece particle
 FFP - ett svenskt rockband, se First Floor Power
 FFP – en paraplyorganisation för pingst-karismatiska samfund i Tyskland, se Forum Freikirchlicher Pfingstgemeinden
 FFP - en blodprodukt som också benämns Färskfrusen plasma, se Blodplasma